

Persone

Calciatori 
 Andrea Bonomi – classe 1923 ()
 Claudio Bonomi – classe 1972 (Castel di Sangro, Torino, Empoli)
 Fulvio Bonomi – classe 1960 ( e )
 Giuseppe Bonomi – classe 1913 (Atalanta)
 Mauro Bonomi – classe 1972 (, Lazio, Torino)
 Simone Bonomi – classe 1980 (Siena)

Politici 
 Eduardo Bonomi – politico e guerrigliero uruguaiano
 Giuseppe Bonomi – esponente della Lega Nord e dirigente d'azienda
 Ivanoe Bonomi – più volte presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia e poi presidente del Senato della Repubblica
 Oreste Bonomi – deputato della XXIX e della XXX legislatura del Regno d'Italia con il Partito Nazionale Fascista
 Paolo Bonomi – presidente della Coldiretti ed esponente della Democrazia Cristiana
 Carlo Bonomi – presidente di Confindustria, imprenditore italiano

Altro 
 Carlo Campanini Bonomi – imprenditore
 Andrea Campanini Bonomi – imprenditore e banchiere
 Andrea Bonomi – filosofo
 Anna Bonomi Bolchini – imprenditrice
 Beniamino Bonomi – campione olimpico di canoa
 Carlo Bonomi – doppiatore
 Carlo Bonomi (pittore) – pittore
 Carlo Bonomi (artista) – pittore e scultore
 Gabriele Bonomi – medico
 Giosuè Bonomi – ciclista
 Joseph Bonomi il Vecchio – architetto neoclassico
 Massimo Bonomi – giocatore di rugby
 Roberto Bonomi – pilota automobilistico argentino
 Ruggero Bonomi – generale e aviatore italiano

Sport 
 Società Hockey Paolo Bonomi – società italiana di hockey su prato

Pagine correlate

 Palazzo Bonomi